Tapia peut désigner :

Patronymes 

 Ángel Gutiérrez Tapia (1972-), essayiste espagnol ;
 Antonio García Tapia (1875-1950), médecin otorhinolarngologiste espagnol ;
 Carlos Tapia (1962-), footballeur argentin ;
 Faviola Elenka Tapia, actrice ;
 Gonzalo Tapia (2002-), footballeur chilien ;
 Gonzalo de Tapia (1561-1594), missionnaire jésuite espagnol ;
 Héctor Tapia (1977-) footballeur chilien ;
 Johnny Tapia (1967-), boxeur américain ;
 José María Moncada Tapia (1870 - 1945), homme politique nicaraguayen ;
 Joseba Tapia (1964-), musicien espagnol ;
 Juan Guzmán Tapia (1939-2021), avocat, juge, professeur de droit, défenseur des droits de l'homme et écrivain chilien ;
 Nelson Tapia (1966-), footballeur chilien ;
 Ramón Tapia (1932-1984), boxeur chilien ;
 Richard Tapia (1938-), mathématicien américain ;
 Yoel Tapia (1984-), athlète dominicain.

Toponyme 

 Tapia de Casariego, une commune d'Espagne dans la province des Asturies

Botanique 
 Le tapia, un arbre de Madagascar

Langue espagnole 
 En langue espagnole, una tapia signifie un muret

Patronyme hispanique